Chilver ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Chilver, Baron Chilver (1926–2012), britischer Ingenieurwissenschaftler und Politiker
 Pete Chilver (1924–2008),  britischer Jazzgitarrist